Musée d’art et d’histoire (französisch für Kunsthistorisches Museum) ist der Name folgender Museen:

 Musée d’Art et d’Histoire (Cholet) in Cholet
 Musée d’Art et d’Histoire (Cognac) in Cognac
 Musée d’art et d’histoire (Freiburg) in Freiburg
 Musée d’art et d’histoire (Genf) in Genf
 Musée d’art et d’histoire (Langres) in Langres
 Musée d’Art et d’Histoire (Lisieux) in Lisieux
 Musée d’art et d’histoire (Meudon) in Meudon
 Musée d’art et d’histoire (Neuchâtel) in Neuchâtel
 Musée d’art et d’histoire (Saint-Denis) in Saint-Denis